Holzhäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Martin Holzhäuser (* 1944), deutscher Fotograf und Hochschullehrer
 Wolfgang Holzhäuser (* 1950), Sprecher der Geschäftsführung der Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH

Holzhäuser heißen folgende geographischen Objekte:
 Holzhäuser bei Ottenberg, Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Holzhäuser (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Holzhäuser (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzhäuser (Bad Füssing), Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Holzhäuser (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzhäuser (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Holzhäuser (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzhäuser (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Holzhäuser (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Holzhäuser (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Holzhäuser (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Holzhäuser (Rotthalmünster, Asbach), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster in der Gemarkung Asbach, Landkreis Passau, Bayern
 Holzhäuser (Rotthalmünster, Weihmörting), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster in der Gemarkung Weihmörting, Landkreis Passau, Bayern
 Holzhäuser (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Holzhäuser (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Holzhäuser (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzhäuser (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Holzhäuser (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern

 Holzhäuser (Gemeinde Krenglbach), Ortschaft von Krenglbach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Holzhäuser (Gemeinden Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Holzhäuser (Gemeinden Wallern), Ortschaft von Wallern an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Holzhäusl
 Holzhäuseln
 Holzhäusln
 Holzhaus (Begriffsklärung)